Landkreis Vechta
 Vechta (stad)